Dallas Stars je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v texaském městě Dallasu. Do NHL vstoupil v ročníku 1993/94 a hraje v Centrální divizi v rámci Západní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale American Airlines Center s kapacitou 18 533 diváků. Klubové barvy jsou černá, stříbrná, zelená a bílá.

Založen byl v roce 1993 po přesunu profesionálního klubu Minnesota North Stars do Dallasu. Největšího úspěchu dosáhl tým v roce 1999, kdy vyhrál Stanley Cup.

Úspěchy 
 Vítěz Stanley Cupu (1×)
 1998/99
 Vítěz základní části (2×)
 1997/98, 1998/99
 Vítěz Campbellovy konference (západní konference) (3×)
 1998/99, 1999/00, 2019/2020
 Vítěz centrální divize (3×)
 1996/97, 1997/98, 2015/16
 Vítěz pacifické divize (5×)
 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2005/06

Individuální trofeje 
Zdroj:

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v Dallas Stars

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Dallas Stars na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 
 České neoficiální stránky Dallas Stars 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1993
Sportovní kluby v Texasu
Sport v Dallasu